Hordvik steht für:

 Hordvik (Hordaland), norwegische Gemeinde in der Provinz Hordaland

Personen:

 Øivind Hordvik (* 1985), norwegischer Beachvolleyballspieler